Gallusberg ist der Name folgender Orte:

 Gallusberg (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Gallusberg (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich